Зимний чемпионат 2012 () — 99-й розыгрыш чемпионата Коста-Рики по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальная фаза

Ссылки 
 Официальный сайт
 Зимний чемпионат 2012 на rsssf.com

2012
Коста-Рика
2012 год в Коста-Рике